Lilla Lersjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Lersjön (Långareds socken, Västergötland, 643251-130230), sjö i Alingsås kommun,  (0,6 ha)
Lilla Lersjön (Långareds socken, Västergötland, 643546-129962), sjö i Ale kommun och Alingsås kommun,  (5,69 ha)

Se även
Lersjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn